Примера Уругвая 1997 года — очередной сезон чемпионата Уругвая по футболу. Все 12 клубов представляли Монтевидео.

Чемпионом страны стал в пятый раз подряд «Пеньяроль». Это был третий раз в истории уругвайского футбола, когда одна команда выигрывала пять подряд титулов, и второй раз в истории самого «Пеньяроля».

Чемпион и вице—чемпион Лигильи 1997 («Пеньяроль» и «Насьональ») квалифицировались в Кубок Либертадорес 1998.

Выбыли из Примеры «Серро» и «Расинг» (по итогам двух последних сезонов), вместо них пришли «Белья Виста» и «Вилья Эспаньола».

Таблицы

Апертура

Клаусура

Общая 

«Пеньяроль» стал победителем общей турнирной таблицы по итогам года, поэтому получил право сыграть в плей-офф за чемпионство.

Матчи за чемпионство 
В полуфинале сыграл лучший клуб в общей турнирной таблице и победитель Апертуры
 Пеньяроль — Насьональ — 3:2

Проводились между победителями полуфинала плей-офф («Пеньяроль», лучший клуб общей турнирной таблицы) и Клаусуры («Дефенсор Спортинг»)
 Пеньяроль — Дефенсор Спортинг — 1:0, 3:0

Матчи за право остаться в лиге 
 Рентистас — Прогресо — 2:2, 3:1
«Рентистас» остался в Примере, «Прогресо» остался во Втором дивизионе.

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1997
Футбол в Южной Америке в 1997 году
1997 год в Уругвае